Гара Цариброд () е железопътна гара в гр. Цариброд, Западни покрайнини, Сърбия.

Свързани линии 
 Сръбски държавни железници　
 линия Ниш-Цариброд　　　
  Български държавни железници　　　
 Железопътна линия 1 ((Цариброд – )Калотина – Свиленград)

Външни препратки 
 Железопътна гара Цариброд 　　　

Цариброд
Сгради и съоръжения в Цариброд